Australia
 Pine Creek – Local Government Area del Territorio del Nord
 Stati Uniti d'America
 Pine Creek – township della Contea di Clinton, Pennsylvania
 Pine Creek – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania